Bosa steht für
Bosa, Stadt auf Sardinien
Bosa (Bogotá), Stadtbezirk von Bogotá

Bosa ist der Name von
Bosa von York, Bischof von York (678–705)
 Joey Bosa (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Bosa (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nick Bosa (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
Serafino Eschirro di Bosa (1680–1684), Bischof von Ales

BoSA steht als Abkürzung für:
 Bodensensorausstattung, ein militärisches Aufklärungsmittel, siehe Spähwagen Fennek#Bodensensorausstattung Ortung und Identifizierung (BoSA)

Siehe auch:
Bossa
 Bosas
Boza (Getränk), auch Bosa geschrieben